Лантадилья () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Кампос. Население — 363 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 49 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Web del Ayuntamiento
 Web de Lantadilla
 Alimentos de Palencia.
 Denominaciones de Origen en Castilla y León

Населённые пункты Паленсии
Муниципалитеты Паленсии